IXM est un code qui peut désigner :
 Aéroport de Madurai, un aéroport international situé à Madurai, en Inde, selon le code AITA des aéroports.

IXM est un nom qui peut désigner :
 , une société suisse de négoce de métaux de base dont le siège est à Genève, en Suisse.

Code IATA des aéroports